La Federación Extremeña de Fútbol, es la gestora de todas las competiciones de cualquier modalidad de fútbol que se desarrollan en Extremadura. Se encuentra integrada dentro de la Real Federación Española de Fútbol y su sede principal se encuentra en Badajoz.

Historia 
La Federación fue creada en 1924 por un grupo de jóvenes de Don Benito encabezados por el que fue el primer presidente de la Federación D. Vicente Sanz Diéguez.

En los años posteriores a Vicente Sanz, la Federación Oeste engloba tanto a Extremadura como a la provincia de Huelva. Las oficinas de esta Federación se instalaron en Badajoz.

Durante la guerra civil, la Federación no se movío ya que la mayoría de los campos quedaron destrozados y los equipos no podían practicar dicho deporte. Tras este acontecimiento la Federación volvió a ser independiente pero poco duró porque en 1941 la Federación Sur absorbió a la extremeña, al cabo de varias temporadas Extremadura volvió a independizarse.

En 1960, llegó a la Federación D. Antonio Macías Lizaso y durante sus cinco años de presidente en la Federación, consiguió ser muy querido por todos los clubes. En 1965, Antonio dimite como presidente sorprendiendo a todo el mundo aunque seguramente su dimisión fue debida a los problemas económicos que tenía la Federación, llega a sustituirle D. Manuel Almeida. En los 10 años que fue presidente, Manuel recibió un reconocimiento al Mérito Deportivo logrando así una medalla. Tras la presidencia de Manuel, llegó al mandato D. Enrique Muslera González que estuvo hasta 1971 cuando le cedió el puesto a D. Fernando Belmonte Méndez durando solo un año en el cargo debido a que la Federación Nacional anuló las elecciones y  se tuvieron que realizar otras provocando que llegara al cargo en 1972 D. Jesús Carrillo Lumpié, en 1975 Jesús fue nombrado jefe de la Inspección de Hacienda en Baleares por lo cual abandonó el cargo de presidente de la Federación y en su lugar llegó D. Juan Espino Navia durando 32 años al cargo de la Federación. En 2007, Jesús abandonó el cargo y hasta 2008 se encargó de la Federación una Junta Gestora. En marzo de 2008 D. Juan de Dios Monterde Macías fue nombrado Secretario General de la Federación, en esta época la Federación creó la Selección Extremeña, etc. En 2013, se hicieron elecciones en la Federación debido a los problemas económicos de la FEX. Llegó al cargo D. Pedro Rocha Junco (actual presidente) logrando superar el déficit de la Federación.

En 1938 se creó el Colegiado de Árbitros en Extremadura siendo su actual presidente José Antonio Cidoncha.

Presidentes
Han sido presidentes de la Federación:

Competiciones

Referencias 

Extremeña